Le terme Pivard est un patronyme de famille d'origine française qui peut se référer à:

Toponymes 

 Rivière Pivard, un affluent de la rivière du Loup (Bas-Saint-Laurent) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent se déversant à la hauteur de la ville de Rivière-du-Loup), coulant dans Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Pascal et Sainte-Hélène-de-Kamouraska, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Entreprises 

 Les Cafés Pivard, entreprise spécialisée dans la production de capsules de café de dernière technologie, établie à Valence, France.